Milverton est un village du Somerset, en Angleterre.
 Old Milverton est un village du Warwickshire, en Angleterre.

 Charles Auguste Milverton est une nouvelle d'Arthur Conan Doyle.
 Charles Augustus Milverton est un film britannique adapté de cette nouvelle.